Пиетлович, Гойко
 Пиетлович, Душко